Parepilysta är ett släkte av skalbaggar. Parepilysta ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Långhorningar
Parepilysta